Чемпіонат Європи з баскетболу 2011 — 37-й Чемпіонат Європи з баскетболу проходив з 31 серпня по 18 вересня 2011 у шести містах Литви. У фінальній стадії вперше взяли участь 24 національні збірні. За результатами турніру визначилися дві команди-учасниці Олімпійського турніру з баскетболу у Лондоні, а також чотири команди від Європи, які узяли участь у відбіркових іграх на Олімпіаду.

Стадіони 

Матчі попереднього раунду проводилися в Алітусі, Клайпеді, Шяуляї та Паневежисі. Основний раунд проходив у столиці Литви Вільнюсі на Сіменс-арені, а ігри плей-оф — у Каунасі на Жальгіріс-Арені.

Команди 

Спочатку на чемпіонаті повинні були зіграти 16 команд, проте 5 вересня 2010 на засіданні ФІБА Європа у Стамбулі було вирішено збільшити число учасників чемпіонату до 24.

Литва як країна-господар, а також 9 країн-учасниць Чемпіонату світу з баскетболу 2010 кваліфікувалися на турнір без відбору. 12 команд відібралися через кваліфікаційний раунд 2 — 29 серпня 2010 (спочатку 5 найкращих команд; ще 7 були допущені після рішення збільшити число учасників). Останні дві путівки були розіграні в додатковому кваліфікаційному раунді 9 — 24 серпня 2011 року. У підсумку на турнір потрапили 14 з 15 збірних, які брали участь у відборі.

Учасники

Жеребкування 
Жеребкування команд відбулось 30 січня 2011 у Національному драматичному театрі Литви у Вільнюсі. Команди були розділені на 4 групи по 6 збірних у кожній. Церемонію вели Юргіта Юркуте та Вітаутас Румшас, м'ячі з кошиків діставали легендарні баскетболісти, неодноразові призери чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор Стасис Стонкус, Модестас Паулаускас, Діно Менегіні, Сергеюс Йовайша, Олександр Волков та Арвідас Сабоніс.

Попередній раунд

Група A 

Всі матчі пройшли на Цидо-Арені, Паневежис

Група B

Група C

Група D

Основний раунд

Група E

Група F

Плей-оф

Підсумкове становище

Склади збірних — призерів чемпіонату

MVP чемпіонату — найцінніший гравець 
Найкориснішим гравцем континентальної першості визнано захисника збірної Іспанії Хуана Карлоса Наварро

Символічна збірна турніру 
  Тоні Паркер
  Бо Маккалеб
  Хуан Карлос Наварро
  Андрій Кириленко
  Пау Газоль

Статистичні лідери

Гравець за турнір 

Очки

Підбирання

 
Передачі

Перехоплення

Блокшоти

Хвилини

Гравець за гру

Збірна за турнір 

Забиті Очки

Пропущені очки

Підбирання

Передачі

Перехоплення

Блокшоти

Збірна за гру

Транслятори

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт на сайті ФІБА-Європи 
 Офіційний сайт турніру 
 Місця бойової слави 

2011
2011 у баскетболі
Серпень 2011
Вересень 2011